El nombre Thomas Percy puede referirse a:
 Thomas Percy, primer conde de Worcester.
 Thomas Percy, séptimo conde de Northumberland.
 Thomas Percy, barón de Egremont.
 Thomas Percy, obispo de Norwich.
 Thomas Percy, uno de los miembros de la Conspiración de la pólvora.
 Thomas Percy, obispo de Dromore, editor de periódicos y poeta perteneciente al grupo denominado "poetas de cementerio".